The Elf Albums е втори CD компилационен албум, издаден през 1994 г. Съдържа студийните албуми на Elf „Carolina County Ball“ (озагалвен „LA 59“ в САЩ и Япония) и „Trying to Burn the Sun“. Тук е включена и песента „Happy“, която липсва на предишната компилация „The Gargantuan“.

Състав 
 Рони Джеймс Дио – вокали
 Стийв Едуардс – китара
 Мики Лий Сол – китара
 Крейг Грубер – бас
 Гари Дрискол – барабани

Песни

Източници 
Преведена от английската Уикипедия

Албуми на Елф
Музикални албуми от 1994 година